Capu Dealului ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

Capu Dealului (Alba), Dorf im Kreis Alba 
Capu Dealului (Gorj), Dorf im Kreis Gorj 
Capu Dealului (Băbeni), Dorf im Kreis Vâlcea 
Capu Dealului (Drăgășani), Dorf im Kreis Vâlcea